Jinx (DC Comics) - uma das vilãs da série Teen Titans
Jinx (livro) - escrito por Meg Cabot
Jinx - Giacinta "Jinx" Johnson, personagem do filme 007 Um Novo Dia Para Morrer
Sir Jinx - nome artístico de Anthony Wheaton, um produtor musical de hip hop e rapper
Jinx - personagem feminina do jogo eletrônico League of Legends e da série de televisão Arcane

Desambiguação